Delicate (Terence Trent D'Arby), single van Terence Trent D'Arby en Des'ree van het album Symphony or Damn uit 1993
 Delicate (Martha & The Muffins), album van Martha and the Muffins uit 2010
 Delicate (Taylor Swift), single van Taylor Swift van het album Reputation uit 2017

 Delicate Arch, natuurlijke zandsteenboog uit de Amerikaanse staat Utah